Hundefriedhof steht für:

Eine Form von Tierfriedhöfen:

 Hundefriedhof Barsberge, ein Hundefriedhof bei der Stadt Seehausen in der Altmark in Sachsen-Anhalt
 Hundefriedhof am Himmelmoor, ein Hundefriedhof bei Quickborn
 Cimetière des Chiens (Asnières-sur-Seine), ein Hundefriedhof in Paris

Personen:
 DJ Hundefriedhof (Sascha Schreibvogel), ein Unterhaltungskünstler und DJ (Discjockey)